Kobylin ist ein polnischer Ortsname:
 Kobylin, Stadt und Sitz der Gmina Kobylin im Powiat Krotoszyński, Woiwodschaft Großpolen

 Kobylin (Prostki), Dorf im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Gut Kobylinnen, 1938 bis 1945 Kobilinnen, Kreis Lyck, Ostpreußen
 Kobylin (Rogów), Dorf im Powiat Brzeziński, Woiwodschaft Łódź
 Kobylin (Goworowo), Dorf im Powiat Ostrołęcki, Woiwodschaft Masowien
 Kobylin (Grójec), Dorf im Powiat Grójecki, Woiwodschaft Masowien
 Kobylin (Opinogóra Górna), Dorf im Powiat Ciechanowski, Woiwodschaft Masowien
 Kobylin (Płoniawy-Bramura), Dorf im Powiat Makowski, Woiwodschaft Masowien
 Kobylin (Piątnica), Dorf im Powiat Łomżyński, Woiwodschaft Podlachien

Kobylin ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Wassiljewitsch Suchowo-Kobylin (1817–1903), russischer Schriftsteller und Dramatiker

Siehe auch:
 Kobylin-Borzymy, Kobylin-Cieszymy, Kobylin-Kruszewo, Kobylin-Kuleszki, Kobylin-Latki, Kobylin-Pieniążki, Kobylin-Pogorzałki